Die Curling-Europameisterschaft 2013 der Männer und Frauen fand vom 22. bis 30. November in Stavanger in Norwegen statt. Titelverteidiger bei den Männern war Schweden und bei den Frauen Russland.

Bei den Männern hat das Team Schweiz um den Skip Sven Michel die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team der Norweger vor den Schotten.
Bei den Frauen gewann Schweden um Skip Margaretha Sigfridsson vor Schottland und der Schweiz.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin

Draw 1 
23. November, 08:00

Draw 2 
23. November, 19:30

Draw 3 
24. November, 12:00

Draw 4 
24. November, 20:00

Draw 5 
25. November, 14:00

Draw 6 
26. November, 08:00

Draw 7 
26. November, 16:00

Draw 8 
27. November, 09:00

Draw 9 
27. November, 19:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
28. November, 20:00

Dritter gegen Vierter 
28. November, 20:00

Halbfinale 
29. November, 13:00

Spiel um Platz 3 
30. November, 10:00

Finale 
30. November, 15:00

Endstand

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin

Draw 1 
23. November, 14:30

Draw 2 
24. November, 08:00

Draw 3 
24. November, 16:00

Draw 4 
25. November, 08:00

Draw 5 
25. November, 19:00

Draw 6 
26. November, 12:00

Draw 7 
26. November, 20:00

Draw 8 
27. November, 14:00

Draw 9 
28. November, 08:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
28. November, 20:00

Dritter gegen Vierter 
28. November, 20:00

Halbfinale 
29. November, 13:00

Spiel um Platz 3 
29. November, 20:00

Finale 
30. November, 10:00

Endstand

Weblinks 
 

2013
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Stavanger
Curling (Norwegen)